9/6 kan syfta på:

 9 juni
 6 september (amerikanskt datumformat)